Fürst Seppl – film del 1915 diretto da Carl Froelich
Fürst Seppl – film del 1932 diretto da Franz Osten